U 530 oder U-530 bzw. U530 steht für:

 U 530 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 530, ein Flugzeug des Typs North American P-57 (NAA-57), welches im Zweiten Weltkrieg bei der Armée de l'air im Einsatz war.
 U 530, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 530, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U 530, ein Farbton aus der Farbpalette des Pantone Matching System.   

U530